Појам  може да се односи на:
 Есен, град у Немачкој, у покрајини Северна Рајна-Вестфалија.
 Есен (Аверон), насељено место у Француској, у департману Аверон
 Есен (Жиронда), насељено место у Француској, у департману Жиронда
 Есени